Бортнов — русская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Бортнов, Алексей Николаевич (1925—2004) — ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин города Нижняя Салда.
 Бортнов, Денис Петрович (1980—2000) — рядовой 12-го отряда специального назначения ВВ МВД РФ, кавалер Ордена Мужества (посмертно).
 Бортнов, Пётр Степанович (1918—2013) — советский живописец, ветеран Великой Отечественной войны, Заслуженный художник РСФСР (1973).

Топоним 
 Бортнов — село в Иваничевском районе Волынской области Украины.